Rivadavia puede referirse a:

Personas 
 Bernardino Rivadavia, político y presidente de Argentina;
 Martín Rivadavia, marino argentino;
 Condado de Rivadavia, un título nobiliario español;

Autores de nombres botánicos 
 Rivadavia - Fernando Rivadavia fl. 2003;

Deporte 
 Club Rivadavia de Lincoln, institución deportiva de Lincoln, Argentina;
 Club Sportivo Independiente Rivadavia, institución deportiva de la Ciudad de Mendoza, Argentina;
 Club Sportivo  Rivadavia de Venado Tuerto, institución deportiva de la provincia de Santa Fe, Argentina;

Hidrografía 
 Lago Rivadavia, espejo de agua de Argentina;

Historia 
 Zona Militar de Comodoro Rivadavia (1944-1955), antigua unidad federal argentina;

Localidades y divisiones administrativas 
 Rivadavia, antiguo nombre de América, ciudad del partido de Rivadavia, Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Ministro Rivadavia, localidad del partido de Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Partido de Rivadavia, división administrativa de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Barrio Rivadavia I y II, complejo habitacional en la ciudad de Buenos Aires;
 Comodoro Rivadavia, ciudad de la Provincia del Chubut, Argentina;
 Barrio Rivadavia, localidad de la Provincia de Mendoza, Argentina;
 Rivadavia, ciudad en la provincia de Mendoza, Argentina;
 Departamento Rivadavia, división administrativa en la provincia de Mendoza, Argentina;
 Rivadavia, localidad de la Provincia de Salta, Argentina;
 Rivadavia Banda Norte, municipio del departamento Rivadavia, Provincia de Salta, Argentina;
 Rivadavia Banda Sur: municipio del departamento Rivadavia, Provincia de Salta, Argentina;
 Departamento Rivadavia, división administrativa de la Provincia de Salta, Argentina;
 Departamento Rivadavia, división administrativa de la Provincia de San Juan, Argentina;
 Rivadavia, ciudad de la Provincia de San Juan;
 Rivadavia, localidad de la Provincia de Santa Fe, Argentina;
 Departamento Rivadavia, división administrativa de la provincia de Santiago del Estero, Argentina;
 Rivadavia, localidad de Chile, donde comienza el río Elqui;

Medios de comunicación 
 Radio Rivadavia, radio AM de la ciudad de Buenos Aires;

Transporte 
 ARA Rivadavia, acorazado que prestó servicios en la Armada Argentina;
 Comodoro Rivadavia, buque de pasajeros, botado en 1890 y que encalló en 1903 en bahía del Oso Marino;
 Comodoro Rivadavia 1927, buque de la Armada Argentina, lanzado 1927;
 Comodoro Rivadavia Q 11, buque de la Armada Argentina, lanzado 1973;
 Avenida Rivadavia, vía de comunicación de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, Argentina;
 Estación Rivadavia, estación del Ferrocarril Mitre en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Enlaces externos